Revillagigedo è un toponimo che può riferirsi a due luoghi geografici diversi:

 Le isole Revillagigedo, un arcipelago messicano situato nell'oceano Pacifico;
 L'isola Revillagigedo, una delle isole dell'arcipelago Alessandro in Alaska.
 Il canale Revillagigedo, canale nell'arcipelago Alexander in Alaska.